La Conférence de Bellevue désigne plusieurs conférence gouvernementales allemandes réunies au château de Bellevue en présence de l'empereur allemand Guillaume II. 

La conférence du , destinée à définir la politique allemande à la suite des accords conclus à Bad Kreuznach avec la double monarchie
 La conférence du  tente de définir le sort de la Belgique une fois acquise la victoire du . 
 La conférence du  se tient alors que les négociations entre le  et ses alliés d'une part, et la Russie de l'autre, s'enlisent.

Berlin sous l'Empire allemand